Horr – città iraniana dello shahrestān di Shush
 Abdelkader Horr – ex calciatore algerino
 Bill Horr – discobolo, martellista, pesista, tiratore di fune e giocatore di football americano statunitense
 Lorenz Horr – ex calciatore tedesco